Bolesty peut désigner en Pologne :
 Bolesty, village du powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Bolesty, village du powiat de Suwałki, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Bolesty, village de la voïvodie de Mazovie.